

Geofisica 
 Era glaciale – lungo periodo di tempo (milioni di anni) in cui i poli della Terra furono ricoperti da calotte di ghiaccio più o meno estese, con una alternanza di periodi glaciali (caratterizzati da glaciazioni) e periodi interglaciali

Cinema 
 L'era glaciale – film d'animazione del 2002, basato su un racconto di Michael J. Wilson
 L'era glaciale 2 - Il disgelo – film d'animazione del 2006, sequel de L'era glaciale
 L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri – film d'animazione del 2009, terzo capitolo della serie
 L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva – film d'animazione del 2012, quarto capitolo della serie
 L'era glaciale - In rotta di collisione – film d'animazione uscito nel 2016, quinto capitolo della serie

Giochi 
 Era Glaciale – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza